Калиновский — посёлок в Чесменском районе Челябинской области. Административный центр Калиновского сельского поселения.

История 
Основан в конце 1920х годов плановыми переселенцами из Украины. В 1929 г. создан колхоз имени Калинина, который в 1951 г. после слияния с колхозом «Новый путь» был переименован в колхоз имени Сталина.

Население

Известные люди 
В посёлке родился советский и российский партийный и государственный деятель Г. И. Петухов.

Примечания 

Населённые пункты Чесменского района